{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1965
|nombre_original = Taça Brasil 1965
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 18 de julio de 19658 de diciembre de 1965
|edición         = 7.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Santos (5º título)
|segundo         =  Vasco da Gama
|tercero         =  Náutico
|cuarto          = 
|participantes   = 22
|partidos        = 48
|goles           = 154 
|est_nombre1   = Máximo goleador
|est1          =  Bita (Náutico) (9 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1964
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1965
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1966
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1965, oficialmente Taça Brasil''' fue el séptimo torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1965 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1966, la séptima edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 22 Campeones estaduales del país, comenzó el 18 de julio de 1965 y finalizó el 8 de diciembre del mismo año. El Santos Futebol Clube de São Paulo ganó el campeonato, al vencer en la final el Club de Regatas Vasco da Gama.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1965 

Brasil en 1965
Fútbol en 1965
1965